Пелевино — название населённых пунктов в России:
 Пелевино — деревня в Юрьевецком районе Ивановской области.
 Пелевино — посёлок в Неманском районе Калининградской области.
 Пелевино — деревня в Городецком районе Нижегородской области.
 Пелевино — село в Сладковском районе Тюменской области.
 Пелевино — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.